György Györffy se poate referi la:
 
György Györffy (născut la 26 septembrie 1917 în Suceagu, astăzi parte a comunei Baciu - decedat la 19 decembrie 2000, Budapesta), un istoric maghiar și membru al Academiei Maghiare de Științe (maghiară: MTA).
György Györffy-Deák (n. 17 aprilie 1964, Timișoara), un prozator SF, eseist și traducător maghiar din România. Este, de asemenea, un grafician, realizator de ilustrații și coperte, artist origami.
György Györffy  (n. 24 aprilie 1920, Kaposvár - d. 14 noiembrie 1984, Budapesta), actor maghiar de voce